Cinema:
 Red Dawn (pel·lícula de 1984), pel·lícula de John Milius, estrenada el 1984
 Red Dawn (pel·lícula de 2012), pel·lícula de Dan Bradley, estrenada el 2012 (remake)
 Miscel·lànea:
 Red Dawn Operation (en anglès), operació militar estatunidenca per a capturar Saddam Hussein;. Vegeu Operació Alba Roja.